Лавинг има више значења:
 Округ Лавинг (Тексас)
 Лавинг (Нови Мексико)